Compagnie van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburgh, een schutterscompagnie van Amsterdam
De Nachtwacht of De compagnie van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburgh maakt zich gereed om uit te marcheren, een schilderij van Rembrandt van Rijn